Kouilou bezeichnet:

 eine Region in der Republik Kongo, siehe Kouilou,
 einen Fluss in dieser Region, siehe Kouilou (Fluss),
 einen geplanten Stausee, siehe Kouilou (See).